Heracleum benearnense är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges Rouy och Camus. Heracleum benearnense ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
benearnense